Basic input/output system, bibliotheek met een set basisinstructies voor de communicatie tussen het besturingssysteem en de hardware van een computer.
Bioscoop, een publieke uitgaansgelegenheid speciaal gemaakt voor het bekijken van films.
Bios (studentenvereniging), een studentenvereniging aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Brouwerij Bios, Belgische brouwerij